Ото или Отон (; Othon) може да се отнася за:

Владетели 
 Отонска династия (919-1024)

 Ото фон Бисмарк, пруски държавник (1815-1898)
 Ото фон Хабсбург, 1922-2007 глава на Дом Хабсбург-Лотаринги, (1912-2011)
 Ото, 1832–1862 първият крал на Гърция, (1815–1867)
 Ото Баварски, крал на Бавария (1848-1916)
 Ото (майордом), майордом на Австразия, († 643/644)
 Ото (Бургундия), граф на Бургундия (960–965)
 Ото (Полша), кохерцог на Полша (1031/1032–1033)
 Ото Савойски, херцог на Савоя (1051–1060)
 Ото Богатия, херцог на Саксония (1112–1114)
 Ото (Майсен) „Богатия“, маркграф на Майсен (1125–1190)
 Ото Детето, херцог на Брауншвайг-Люнебург (1235–1252)
 Ото (Брауншвайг-Гьотинген), херцог на Брауншвай-Люнебург и Гьотинген (1318–1344)
 Ото, херцог на Австрия (1330–1339)
 Ото (Клеве), граф на Клеве (1305–1310)
 Ото (Липе-Браке), граф на Липе-Браке (1589–1657)
 Ото фон Хабсбург (1912–2011), глава на род Хабсбург-Лотаринги (1922–2007)

Други личности 
 Ото Лилиентал, немски авиатор (1848-1896)
 Ото Дикс, немски художник (1891-1969)
 Ото граф Ламбсдорф, немски политик (1926-2009)
 Ото Рехагел, немски футболист (* 1938)

Вижте също 
 ОТО – „Обща теория на относителността“ от Алберт Айнщайн, 1915 г.
 Ото I (пояснение)
 Ото II (пояснение)
 Ото III (пояснение)
 Ото IV (пояснение)
 Ото V (пояснение)
 Ото VI (пояснение)
 Ото VII (пояснение)
 Ото VIII (пояснение)
 Одо (пояснение)